PLE steht für:
 Palästinensische Autonomiegebiete (IOC-Länderkürzel)
 Paraneoplastische limbische Enzephalitis
 Personal Learning Environment
 Platzeinheit im Elektroverteiler, normgerecht: Teilungseinheit 
 Protein-losing Enteropathie, siehe Exsudative Gastroenteropathie
 Powiat Leszczyński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

ple steht für:
 Palu'e (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät des auf Palu'e gesprochenen Dialektclusters Li'o

Abkürzung